Tourenne peut faire référence à :
 Carl Tourenne, né en 1972, footballeur français
 Jean-Louis Tourenne, né en 1944, homme politique français
 Paul Tourenne (1923-2016), un chanteur français, membre des Frères Jacques